Armona hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Armona (California), lugar designado por el censo California (Estados Unidos).
 Armona (isla), en el Algarve, Portugal.
 Río Armona, en Lituania.

Personas
 José Antonio de Armona, corregidor de Madrid;
 Rimantas Armonas, violonchelista de Lituania;